PAI steht für:
 PAI partners, führender europäischer Private-Equityfonds mit Sitz in Paris
 P-Asserted Identity, Informationen im SIP-Header zur Identifikation des Anrufers gemäß RFC 3325
 PartnerAid International, vormaliger Name von Tearfund Deutschland, deutsche Nichtregierungsorganisation für Entwicklung und humanitäre Hilfe
 Periapical Probability Index für die Bewertung des Zustands der Periapikalregion eines Zahnes
 Personal Accident Insurance, Insassenunfallversicherung bei Autovermietungen
 Personal Activity Intelligence (Persönliche Aktivitätsintelligenz)
 Photoacoustic Imaging, siehe Photoakustische Tomografie, bildgebendes Verfahren in der Medizin
 Plasminogen-Aktivator-Inhibitor, gewebeständige Hemmstoffe von Plasminogenaktivatoren
 Polizei-Ausbildungs-Institut in verschiedenen deutschen Städten
 Polizia dell’Africa Italiana, italienische Kolonialpolizei
 Polyamidimid, Polymere, die sowohl Amid- als auch Imidgruppen enthalten
 Pre Approval Inspection, FDA-Audit zur Sicherstellung der Herstellungsstandards
 Process After Input, Dialogverarbeitungszeitpunkt in Dynpro

Pai steht für:
 Amphoe Pai, Landkreis (Amphoe-Verwaltungs-Distrikt) in Thailand
 Pai (Thailand), zentrale Stadt des Landkreises
 Pai (Torri del Benaco), Ortsteil von Torri del Benaco am Gardasee in Italien
 Pai (Benue), geographische Einheit in Nigeria
 Pai (Mainling), die Großgemeinde Pai (派镇) im Kreis Mainling des Regierungsbezirks Nyingchi im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China
 Pai oder nördliches Yuma, eine der drei Sprachgruppen der Cochimí-Yuma-Sprachen
 Pai, eine der Varietäten von Lowveld-Sotho, einer der zwei Sprachgruppen der Bantusprache Nord-Sotho
 Trachtenrock als Trägerrock, u. a. auf Amrum und Föhr (Trachten der Inseln Föhr und Amrum und der Halligen)
 Pai (Musikinstrument), rumänisches Blasinstrument mit einfachem Rohrblatt

Pai ist der Familienname folgender Personen:
 Ajit Pai (* 1973), Leiter der Federal Communications Commission unter US-Präsident Donald Trump
 Pai Hsiao-ma (Pai Min-jie; * 1986), taiwanische Badmintonspielerin
 Wayne Pai (1952–2008), taiwanischer Geschäftsmann
 Pai Yu-po (* 1991), taiwanische Badmintonspielerin

pai steht für:
 Pe (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der tarokoiden Sprachen

Siehe auch:
 Pei
 Pie

Abkürzung